Bruno Miguel da Vinha Baião (ur. 28 września 1985 w Oeiras, zm. 15 maja 2004 w Lizbonie) – portugalski piłkarz grający na pozycji pomocnika. Grał w młodzieżowej drużynie Benfiki, której był kapitanem. Zmarł w wyniku zawału serca, którego doznał kilka dni wcześniej w kawiarni, pół godziny po treningu, po którym dowiedział się, że klub ma zamiar podpisać z nim profesjonalny kontrakt. 15 dni przed zdarzeniem piłkarz stracił brata, a dzień przed zdarzeniem jego matka przeszła zawał serca. Po zawale przez kilka dni pozostawał w śpiączce. Był to drugi zawodnik tego klubu, który zmarł w 2004. Pierwszym był Miklós Fehér. Pogrzeb piłkarza odbył się dwa dni po śmierci. Finał Pucharu Portugalii pomiędzy Benficą a FC Porto został poprzedzony minutą ciszy na cześć Baião.

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na zerozero.pt 

Urodzeni w 1985
Zmarli w 2004
Portugalscy piłkarze
Piłkarze SL Benfica
Ludzie urodzeni w Oeiras